31-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Казани (Россия) с 23 по 30 января 2011 года. Игры проходили на двух стадионах — «Трудовые резервы» (5000 зрителей) и «Ракета» (7500 зрителей).

В соревнованиях приняли участие 11 сборных команд: из них 6 выступили в группе А, 5 — в группе Б.

Стоимость билетов варьировалась в зависимости от этапа соревнования: на игры группового этапа цена составила 50 рублей, полуфиналы оценены в 200 рублей, а финал в 500 рублей.

В матче открытия сборная России победила сборную США со счётом 17:0.

Финал состоялся на стадионе «Трудовые резервы». Чемпионом мира в шестой раз стала сборная России, обыгравшая сборною Финляндии со счётом 6:1 (3:1). Бронзу завоевала сборная Швеции, в матче за третье место переигравшая Казахстан с разгромным счётом — 14:3 (4:2).

Команды-участницы 

В группе А играли сборные: России (организатор), Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии и США, которые вели борьбу за медали.

В группе Б играли сборные: Канады, Латвии, Нидерландов, Венгрии и Белоруссии, которые вели спор за выход в сильнейший дивизион.

От участия в чемпионате мира (группа Б) отказалась сборная Австралии из-за стихийного бедствия на родине.

Составы команд

Группа А

Итоговая таблица 

Легенда

Матчи группового этапа

Группа Б

Итоговая Таблица 

Легенда

Матчи группового этапа

Классификационный матч за 4-5 место (Группа Б)

Классификационный матч за 2-3 место (Группа Б)

Квалификационный матч за место в Группе А

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Состав чемпионов мира 2011 года

Статистика

Бомбардиры

Группа А

Группа Б

Лучшие игроки чемпионата мира по версии оргкомитета турнира 

 Лучшим игроком чемпионата мира по хоккею с мячом 2011 назван капитан сборной России Михаил Свешников.
 Лучшие по линиям:
 Вратарь — Марко Хераярви, Финляндия
 Защитник — Андреас Вест, Швеция
 Полузащитник — Александр Тюкавин, Россия
 Нападающий — Сергей Ломанов-мл., Россия

См. также 

 Хоккей с мячом на зимних Азиатских играх 2011

Примечания

Ссылки 
 График тренировок команд-участниц чемпионата мира по хоккею с мячом 2011
 Официальный сайт Международной Федерации хоккея с мячом
 Владимир Путин поздравил сборную России с чемпионством
 Двадцатикратные!
 Статистика чемпионата

2011
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Международные спортивные соревнования в Казани
Январь 2011 года
2011 год в Татарстане